Добро Село може бити:

 Добро Село (Босански Петровац), насеље у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Добро Село (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Добро Село (Бужим), насеље у општини Бужим, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Добро Село (Високо), насеље у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Добро Село (Читлук), насеље у општини Читлук, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ